Almecke ist der Name folgender Fließgewässer:

 Almecke (Lenne) (GKZ: 276674), Nebenfluss der Lenne in Nordrhein-Westfalen, Deutschland 
 Almecke (Oester) (GKZ: 27666438), Nebenfluss der Oester in Nordrhein-Westfalen, Deutschland